Sitio de Turín  pedeu referirse a alguno de los sitios sufridos por esta localidad piamontesa:

Sitio de Turín (1640).
Sitio de Turín (1706).